Maredsous bezeichnet:

 ein Benediktinerkloster in der belgischen Gemeinde Anhée, siehe Abtei Maredsous
 einen belgischen Käse, siehe Maredsous (Käse)
 ein belgisches Bier, siehe Maredsous (Bier)